El Torneig de Budapest 2017, conegut oficialment com a Gazprom Hungarian Open 2017 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 22 i el 30 d'abril del 2017 al Nemzeti Edzés Központ de Budapest, Hongria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

ATP World Tour 2017
Competicions esportives a Hongria
Tennis a Hongria
Esport a Budapest